

Кілгор — місто, штат Техас
 Кілгор — селище, штат Небраска